La temporada 1943 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol amateur y profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 1943.

Torneos locales

Asociación Central de Fútbol de Chile

Primera División de la Serie A de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Campeonato de Campeones de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Campeonato de los Aspirantes de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Campeonato de Apertura de la Serie B de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Departamento Amateur de la Federación de Football de Chile

División de Honor Amateur de la Federación de Football de Chile

Campeonato de Apertura de la División de Honor Amateur de la Federación de Football de Chile

Campeonato Provincial de Fútbol Amateur de Santiago

Asociación Porteña de Fútbol Profesional

Asociación de Football de Quillota

Primera División de la Asociación de Football de Quillota

Asociación de Fútbol de Concepción

Primera División de la Asociación de Fútbol de Concepción

Campeonato Nacional Amateur de Chile

Campeonato Absoluto de Chile

Enlaces externos 
 Sitio web oficial ANFP
 The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF)

Temporadas del fútbol chileno